Никола́й Алексе́евич Алексе́ев (род. а, Рыбное, Рязанский уезд, Рязанская губерния, Российская империя — , Москва, СССР) — советский военный лётчик. В годы Великой Отечественной войны — гвардии майор, штурман 18-го гвардейского авиационного полка 2-й гвардейской авиационной дивизии 2-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия СССР. Герой Советского Союза (), полковник (1951).

Биография 
Родился а в селе Рыбное. В 1933 году окончил 9 классов школы в Рязани. Работал помощником машиниста паровоза, заведующим клубом в селе Мервино (ныне — в черте Рязани).

В армии с декабря 1936 года. В 1937 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Служил штурманом в АОН-2, в Орловском военном округе.

Участник боевых действий в Китае в августе 1939 — январе 1940. Совершил несколько боевых вылетов на бомбардировщике ДБ-3А в составе авиаэскадрильи под командованием Н. А. Козлова.

Участник Великой Отечественной войны:
 В декабре 1941 — мае 1943 — штурман звена 750-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал в контрнаступлении под Москвой, в обороне Ленинграда и Сталинградской битве.
 С мая 1943 — штурман авиаэскадрильи, заместитель штурмана полка по радионавигации
 С декабря 1943 года — штурман 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Участвовал в освобождении Смоленска, Крыма и Румынии, штурме Кёнигсберга и Берлинской операции.

К августу 1944 года совершил 218 боевых вылетов на бомбардировщиках ДБ-3 и Ил-4.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года гвардии майору Алексееву Николаю Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4066).

После войны продолжал службу в Дальней авиации. В 1947 году окончил Высшие курсы усовершенствования штурманов при 2-й Ивановской высшей авиационной офицерской школе Дальней авиации. С 1953 года — штурман-инспектор в Главном Штабе ВВС. С мая 1961 года полковник Н. А. Алексеев в запасе.

Жил в Москве. Умер 28 сентября 1977 года. Похоронен на  в Москве.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 4066, 19.08.1944)
 Два ордена Ленина (29.07.1943, 19.08.1944)
 Орден Красного Знамени (29.03.1942)
 Орден Отечественной войны I степени (20.06.1942)
 Два ордена Красной Звезды (13.06.1952, 29.04.1954)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Награждённые медалью «За оборону Москвы»